El Jarillo peut désigner :

Toponymes

El Jarillo : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de Guaicaipuro dans l'État de Miranda ;
 El Jarillo : capitale de la paroisse civile d'El Jarillo de la municipalité de Guaicaipuro dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme